Левит, Соломон:
 Левит, Соломон Абрамович (1882—1926) — советский хозяйственный деятель, нижегородский градоначальник.
 Левит, Соломон Григорьевич (Шлиом Гиршевич; 1894—1938) — учёный, основоположник советской медицинской генетики.